Frederik Ruysch – botanico e anatomista olandese
 Johannes Ruysch – astronomo, cartografo ed esploratore olandese
 Rachel Ruysch – pittrice olandese